Kaneh. kan som auktorsförkortning betyda:

 Ryôzô Kanehira
 Ryozo Kanehira

Robotskapade auktorsförkortningar